Fehér Mihály (1945–2018) ökölvívó, edző
 Fehér Mihály (1955) lovas, fogathajtó